Los arqueopterígidos (Archaeopterygidae) son una familia del orden Archaeopterygiformes y a su vez, al orden Saurischia, ya que se consideran el puente entre los reptiles, y la clase Aves, y por tanto, el punto de inflexión entre ambos taxones parafiléticos.

Taxonomía 
 
El orden Archaeopterygiformes fue acuñado por Max Fürbringer en 1888 para contener a su única familia, Archaeopterygidae y al género Archaeopteryx. Aunque nunca se le ha dado al orden una definición filogenética formal, una definición para Archaeopterygidae fue dada por Xu y colaboradores en 2011: el clado que incluye a todas las aves más cercanas a Archaeopteryx que al gorrión común o a Dromaeosaurus.

La familia Dromaeosauridae, tradicionalmente considerada como dinosaurios no avianos, ha sido incluida en este grupo por al menos un autor. Los descubrimientos de varias formas primitivas han alterado las relaciones de las aves primitivas, lo que haría posible que Velociraptor y dinosaurios similares puedan ser considerados aves. El paleoartista Gregory S. Paul situó a los dromeosáuridos en Archaeopterygiformes por estas razones, aunque la eventual definición cladística de Archaeopterygidae los excluye explícitamente.

Como sugiere su nombre, Protarchaeopteryx fue en principio referido a este grupo, pero muchos paleontólogos ahora lo consideran un ovirraptorosauriano. Otros géneros referidos, como Jurapteryx, Wellnhoferia, y Proornis, son probablemente sinónimos de Archaeopteryx (los dos primeros) o no pertenecen al grupo (el último). Jinfengopteryx fue descrito en principio como un arqueopterígido, aunque más tarde fue reclasificado como un trodóntido. Algunos estudios recientes han encontrado que Anchiornis, previamente considerado como trodóntido, y Xiaotingia, también serían miembros de Archaeopterygidae. Otros estudios sistemáticos han encontrado que varios o todos los miembros de la familia de los Anchiornithidae podrían ser también situados como arqueopterígidos. El cladograma mostrado a continuación muestra los resultados del análisis filogenético realizado por Cau (2020).

Referencias

Enlaces externos 

Archaeopterygiformes
Saurischia
Familias de aves